Финал Кубка шотландской лиги 2007 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 2006/07, состоявшийся 18 марта 2007 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Хиберниан» и «Килмарнок». Обладателями трофея стали футболисты эдинбургского коллектива, разгромившие своих оппонентов — 5:1.

Путь к финалу

«Килмарнок»

«Хиберниан»

Отчёт о матче 

Регламент матча
 90 минут основного времени.
 30 минут дополнительного времени в случае необходимости.
 Послематчевые пенальти в случае необходимости.
 Пять игроков в запасе.
 Максимум три замены.

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerbase.com

2007
Матчи ФК «Хиберниан»
Матчи ФК «Килмарнок»
Футбол в Европе в 2007 году
Март 2007 года
События 18 марта
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 2007 году